

Населені пункти та їхні частини
 Пелчиці — місто в Хощенському повіті Західнопоморського воєводства
 Пелчиці — гміна в Хощенському повіті Західнопоморського воєводства
 Пелчиці — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пелчиці — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пелчиці — осада в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки